Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der belizischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele

1995 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Einzelnachweise 

Belize
!